— должность в центральном аппарате сёгуната Муромати. Канрэй выполнял функции советника сёгуна и заведующего всеми политическими делами в Японии.

Изначально должность называлась сицудзи (). Название «канрэй» закрепилось с 1336 года, после назначения на эту должность Сибы Ёсимасы.

С конца XIV века канрэями поочерёдно назначали глав самурайских родов Хосокава, Сиба и Хатакэяма, которые были родственниками правящего дома сёгунов Асикага. Их называли «три канрэйских рода» (, сан-канрэй).

Кроме канрэев центрального правительства в Киото, существовал институт канрэев региона Канто (), которые были составляющей Камакурской администрации.

Литература 
 
 
 

Период Муромати
Японские исторические термины
Титулы Японии